Euriptòlem, membre de la família dels alcmeònides d'Atenes
 Euriptòlem, orador gec
 Euriptòlem, ambaixador atenenc a la cort de Pèrsia